Пухальский (, ) — польская и украинская фамилия. Известные носители:

 Пухальский, Анатолий Васильевич (1909—2008) — российский тритиколог, организатор сельскохозяйственной науки, доктор сельскохозяйственных наук.
 Пухальский, Владимир Вячеславович (1848—1933) — русский и украинский пианист, композитор и педагог.
 Пухальский, Влодзимеж (1908—1979) — польский естествоиспытатель, пионер фотографии и научно-популярного кино о живой природе.
 Пухальский, Эдвард (1874—1942) — российский и польский актёр, кинорежиссёр, сценарист и предприниматель.

 Комиссарова, Ирина Владимировна (до 1993 года — Пухальская, род. 1970) — советская и украинская волейболистка.